Ра́дек Бога́ч (; ) — чешский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Чехии участник четырёх  (лучший результат — девятое место в ) и  (заняли восьмое место). Двукратный . В составе смешанной сборной Чехии участник  (заняли одиннадцатое место). , .

Достижения 
 : золото (2018, ), серебро (2012, 2014, 2015, 2019, ), бронза (2013, 2017).
 : золото (2010).
 : золото (2011), серебро (2017, 2020).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Boháč Radek (PRAŽSKÝ LEDNÍ CLUB) - Player statistics - Czech Curling Association  (все матчи в официальных турнирах Чешской федерации кёрлинга с участием этого игрока)
 Публикации с тэгом «Radek Boháč» на сайте Федерации кёрлинга Чехии 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Чехии
Чемпионы Чехии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Чехии